Цикуновка — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области России. Входит в состав Слободского сельского поселения. Население — 18 жителей (2007 год). 
 
Расположена в западной части области в 1,5 км к северо-востоку от Монастырщины, в 35 км западнее автодороги  Орёл — Витебск, на берегу реки Лютая. В 38 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция Починок на линии Смоленск — Рославль.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Монастырщинского района